łowca – myśliwy
 Łowca – francuski film z 1976
 Łowca – amerykański film z 1980
 Łowca – amerykański film z 1986
 Łowca – australijski film z 2011

Zobacz też